Stabila steht für:
 staatliche Bildungsanstalt, Weimarer Republik
 Stabila (Unternehmen)